Superliga Série A 2021-2022 utspelade sig mellan 28 oktober 2021 och 29 april 2022 och var den 44:e upplagan av tävlingen, som organiseras av Brasiliens volleybollförbund. I turneringen deltog 12 volleybollklubblag från Brasilien. Minas Tênis Clube vann tävlingen och blev därmed brasiliansk mästare  för femte gången totalt och tredje gången i rad genom att besegra Praia Clube i finalen. Mácris Carneiro utsåges till mest värdefulla spelare för hela turneringen, medan Kisy do Nascimento fick samma utmärkelse för finalen. AA Ponte Preta Country Club och Curitiba Vôlei åkte ur serien. Nia Reed var främsta poängvinnare med 461 poäng.

Regelverk

Format 
Lagen började med att spela en grundserie där alla lag mötte alla andra lag både hemma och borta.
De första åtta lagen gick vidare till slutspel, där de seedades baserat på deras resultat i grundserien. Alla möten spelades i bäst av tre matcher.
De två sista lagen i grundserien blev nerflyttade till Superliga Série B.

Rankningskriterier 
Om slutresultatet blev 3-0 eller 3-1 tilldelades 3 poäng till det vinnande laget och 0 till det förlorande laget, om slutresultatet blev 3-2 tilldelades 2 poäng till det vinnande laget och 1 till det förlorande laget. 

Rankningsordningen i serien definierades utifrån:
 Poäng
 Antal vunna matcher
 Kvot vunna / förlorade set
 Kvot vunna / förlorade poäng.

Deltagande lag 
I Superliga Série A 2021-2022 deltog tio lag från  Superliga Série A 2020–2021 och två lag uppflyttade från Superliga Série B: Associação Maringaense de Voleibol och AA Ponte Preta Country Club.

Turneringen

Grundserien

Resultat

Sluttabell 

Legend:
      Kvalificerade för slutspel.
      Nerflyttade till Superliga Série B.

Slutspel

Spelschema

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Individuella utmärkelser

Slutplaceringar

Statistik

Referenser

Noter

Externa länkar 
 

Sportåret 2021
Sportåret 2022
Superliga Série A (damer)
Volleybollsäsongen 2021/2022